Leighton kan som auktorsförkortning betyda:

 Frances Margaret Leighton
 William Allport Leighton

Robotskapade auktorsförkortningar